

Tabla General Torneo Invierno 1997

Deporte en México en 1997
Fútbol en 1997